Madifushi est un nom propre qui peut désigner :
 Madifushi, une île de la subdivision de Meemu aux Maldives ;
 Madifushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.